

Cinema
Keep Moving – film del 1915 diretto da Louis Myll 
Keep Moving – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons
Keep Going  (Keep Moving)  – cortometraggio del 1924 diretto da Robert P. Kerr (come Robert Kerr)

Musica
 Keep Moving – album dei Madness del 1984
 Keep Moving – album di Andrew Stockdale del 2013

Teatro
Keep Moving – musical del 1934